L'Année des grandes filles est un téléfilm français réalisé par Jacques Renard en 2001.

Synopsis
En 1949 dans un petit village des Cévennes, les destins de Pascaline Fontanes, une jeune institutrice et de Ninon, une de ses élèves. Celle-ci rêve d'épouser un jeune homme, mais décide de garder ce secret pour elle.

Fiche technique
 Titre : L'Année des grandes filles
 Réalisation : Jacques Renard
 Scénario : Jacques Renard et Jean-Daniel Baltassat, d'après le roman de Michel Jeury
 Production : Télé Images, France 3
 Durée : 1h40 minutes
 Date de diffusion :  sur France 3

Distribution
 Anne Coesens : Pascaline Fontanes
 Joséphine Serre : Ninon
 Jacques Bonnaffé : Paul
 Jérôme Hardelay : Henri
 Lény Bueno : Lulu
 Mireille Perrier : Claire
 Marianne Basler : Juliette
 Malcolm Conrath : Antoine Fontanes
 Grégori Dérangère : René
 Suzie Pilloux : Ernestine
 Jean-Louis Tribes : Bastien Paulet
 Julie-Anne Roth : Fofette
 Jean-Pol Dubois : le commandant Félix

Liens externes
 

Téléfilm français des années 2000
Téléfilm diffusé en 2002
Téléfilm dramatique
Lesbianisme à la télévision
LGBT à la télévision en France
Adaptation d'un roman français à la télévision